Bilecik, törökországi tartomány
 Bilecik, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Bilecik, az azonos nevű török tartomány székhelye